

Voir aussi 
Articles connexes
 Classement des plus grandes entreprises

Liens externes
 Forbes Global 2000 (source)

Amérique du Sud
Liste en rapport avec l'Amérique
2005 en économie
2005 aux Amériques
Amérique du Sud